Ершов Владимир Александрович:
 Ершов, Владимир Александрович (1906—1943) — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель
 Ершов, Владимир Александрович (род. 1957) — советский и российский актёр.